Virtus Basket è il nome di diverse società cestistiche italiane:

Virtus Basket Ariano Irpino
Virtus Basket La Spezia
Virtus Basket Padova